Giorgio Gusso – attore e doppiatore italiano
 Giuliano Gusso – politico italiano